Мотобу:
 Мотобу — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Окинава.
 Тёки Мотобу — мастер окинавского каратэ.